Live at Birdland bezeichnet

 Live at Birdland (John-Coltrane-Album), Jazzalbum von John Coltrane (1964)
 Live at Birdland (Lee-Konitz-Album), Jazzalbum von Lee Konitz, Brad Mehldau, Charlie Haden und Paul Motian (2011)
 Live at Birdland (Lester-Young-Album), Jazzalbum von Lester Young (2007)
 Live at Birdland (Steve-Kuhn-Album), Jazzalbum von Steve Kuhn (2007)
 Live at Birdland (John-Pizzarelli-Album), Jazzalbum von John Pizzarelli (2002)
 Live at Birdland (Włodek-Pawlik-Album), Jazzalbum von Włodek Pawlik (1993)
 Live At Birdland Neuburg, Jazzalbum von Lee Konitz und Kenny Wheeler (2000)
 Live at Birdland New York, Jazzalbum von Richie Beirach und Gregor Hübner (2017)
 Live at Birdland!, Jazzalbum des Count Basie Orchestra unter Leitung von Scotty Barnhart (2021)
Siehe auch:
 A Night at Birdland, Jazzalbum von Art Blakey (1954)
 Extended Play: Live at Birdland, Jazzalbum von Dave Holland (2003)